Казаковская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Казаковская волость (Муромский уезд) — в составе Владимирской губернии, Муромский уезд
 Казаковская волость (Котельничский уезд) — в составе Вятской губернии, Котельничский уезд
 Казаковская волость (Орловский уезд) — в составе Вятской губернии, Орловский уезд
 Казаковская волость (Сызранский уезд) — в составе Симбирской губернии, Сызранский уезд
 Казаковская волость (Арзамасский уезд) — в составе Нижегородской губернии, Арзамасский уезд